Същинските водни жаби (Rana) са род жаби, разпространени и в България. Хранят се с дребни насекоми.

Видове водни жаби

Източници